Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012 — жене појединачно је такмичење на Олимпијским играма 2012. у Лондону. Одржало се од 28. јула, до 4. августа у Вембли арени.

Златну медаљу освојила је Кинескиња Ли Сјуеруеј која је у финалу била боља од сународнице Ванг Јихан. Треће место освојила је такмичарка из Индије, Саина Нехвал.

Систем такмичења 
Такмичари су подељени у групе и свако игра са сваким у својој групи. Победници шеснаест група пласираће се у елиминациону фазу и играће за победника турнира.

Такмичари <small>

  Викторија На
  Симоне Пруч
  Алесја Зајцава
  Лијан Тан
  Петја Наделчева (15)
  Мишел Ли
  Ли Сјуеруеј (3)
  Ванг Ксин (2)
  Ванг Јихан (1)
  Ченг Шао-чиех (7)
  Тај Цу-јинг (10)
  Кристина Гавнхолт
  Тине Баун (5)
  Надиа Хосни
  Ану Нијеминен
  Пи Хунгјан (16)

  Јулијане Шенк (6)
  Сузан Егелстаф
  Јип Пуеј Јин
  Рагна Инголфсдотир
  Саина Нехвал (4)
  Адријанти Фирдасари
  Хлој Меги
  Агнезе Алерђини
  Сајака Сато (12)
  Пе јоун Џу (11)
  Сунг Ји-хјун (8)
  Аквиле Стапусајтите
  Џинг Ји Ти
  Викторија Монтеро
  Јао Ђе (14)

  Сара Кверне
  Клаудиа Риверо
  Камила Аугустин
  Телма Сантос
  Анастасија Прокопенко
  Гу Ђуен (13)
  Моника Фасунгова
  Тилини Џајасинг
  Маја Тврди
  Каролина Марин
  Сабрина Жаке
  Ратчанок Интханон (9)
  Неслихан Јигит
  Лариса Грига
  Рена Ванг

Број у загради означава носиоца.

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Група М

Група Н

Група О

Група П

Елиминациона фаза

Извори 

Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012.